Il singolare del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Hernán Gumy 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Squillari (Campione)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Markus Hipfl (primo turno)

 Gastón Gaudio (semifinali)
 Hernán Gumy (finale)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1999